Веро́ника Сараи́ Мендо́са Ла́ра (; род 14 сентября 1977 года) — сальвадорская дзюдоистка. Многократный бронзовый призёр Панамериканских чемпионатов по дзюдо (2004, 2009, 2010), бронзовый призёр Игр Центральной Америки и Карибского бассейна (2006).

Спортивная карьера

Ссылки 
 

Дзюдоисты Сальвадора